Heinz Schürmann ist der Name folgender Personen:

*Heinz Schürmann (Theologe) (1913–1999), deutscher Theologe
Heinz Schürmann (Unternehmer) (1922–2010), deutscher Unternehmensgründer

Siehe auch:
 Heinrich Schürmann